Het Wereldkampioenschap beachkorfbal 2022 was een door de Internationale Korfbalfederatie (IKF) georganiseerde kampioenschap voor korfballers. De 1e editie van de wereldkampioenschappen vond plaats van 19 tot 20 augustus 2022 in het Marokkaanse Nador.

Eindstand 
Polen won haar halve finale van België, Portugal de hare van Hongarije. De finale werd beslecht in het voordeel van Polen. In de strijd om het brons versloeg België Hongarije met 10-5. Topscorer bij de vrouwen was Tamara Siemeniuk, bij de mannen scoorde Sharma Vishal het vaakst. 

 

Wereldkampioenschap beachkorfbal
Wereldkampioenschap in Marokko
Sport in Nador
Korfbal in 2022